Спутниковое вещание — широковещательная передача информации с использованием искусственных спутников Земли:
 Спутниковое радио
 Спутниковое телевидение

См. также 
 Спутниковый Интернет